Staverton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Staverton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Staverton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Staverton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)